Le sigle E233 peut désigner:

Chimie 
 E233, numéro E du thiabendazole, un additif alimentaire.

Transports 
Chemin de fer
 JR East série E233, une série de rames automotrices japonaise exploitées par JR East.

Route
 Route européenne 233 reliant Hoogeveen (Pays-Bas) à Brême (Allemagne).